Kolzowo ist der Name:
 mehrerer Orte in Russland:
 eines Dorfes im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, siehe Kolzowo (Kaliningrad) (bis 1946 Kohlau, Kreis Darkehmen (1938-46 Kreis Angerapp)/Ostpreußen)
 eines untergegangenen Dorfes im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Friedrichswalde, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nowosibirsk, siehe Kolzowo (Nowosibirsk)
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk, siehe Kolzowo (Swerdlowsk)
 eines Dorfes in der Region Stawropol, siehe Kolzowo (Stawropol)
 des Flughafens Kolzowo der Stadt Jekaterinburg, siehe Flughafen Jekaterinburg
 des nach Kolzowo bei Nowosibirsk benannten Asteroiden 9154 Kol'tsovo